Санта-Крус-де-Мойя () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 111,2 км². Население — 290 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается Сан Блас.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки